Kondó může znamenat:

Příjmení 
Příjmení Kondó (v originále zapisováno 近藤, 今藤 i jinak) nosí více významných osobností:

 Ami Kondóová (近藤亜美, * 1995) – japonská zápasnice – judistka
 Daigoró Kondó (近藤 台五郎, 1907–1991) – japonský fotbalista
 Džiró Kondó (近藤 二郎, * 1951) – japonský egyptolog, profesor archeologie na Univerzitě Waseda
 Džun Kondó (近藤 台五郎, * 1930) – japonský fyzik, po něm je pojmenován Kondóův efekt
 Isami Kondó (近藤 勇, 1834–1868) – japonský šermíř, velitel policejní organizace Šinseigumi
 Jóko Kondó (今藤 洋子, * 1975) – japonská herečka
 Jošifumi Kondó (近藤 喜文, 1950–1998) – japonský animátor anime
 Júki Kondó (近藤 有己, * 1975) – japonský zápasník smíšených bojových umění (MMA)
 Kódži Kondó (今藤 幸治, 1972–2003) – japonský fotbalista
 Kódži Kondó (近藤 浩治, * 1961) – japonský pianista a skladatel videoher, pracující pro Nintendo
 Marie Kondó (近藤 麻理恵, * 1984) – japonská spisovatelka a „uklízecí guru“
 Masahiko Kondó (近藤 真彦, * 1964) – japonský zpěvák, textař, herec a automobilový závodník (Formule Nippon)
 Micue Kondó (近藤 三津枝, *1953) – japonský politik, člen parlamentu
 Naoja Kondó (近藤 直也, * 1983) – japonský fotbalista
 Nobutake Kondó (近藤 信竹, 1886–1953) – admirálem japonského císařského námořnictva během druhé světové války
 Šúdži Kondó (近藤 修司, * 1978) – japonský profesionální zápasník
 Šuri Kondó (近藤 朱里, * 1989) – japonský profesionální zápasník
 Tomio Kondó (近藤 福雄, 1900–1957) – japonský fotograf ostrova Sado
 Tošinori Kondó (近藤 等則, * 1948) – japonský jazzman trumpetista

Jiné 
 Kondó je obec v Maďarsku
 金堂 [kon-dó] - takto se obvykle jmenují hlavní lodě buddhistických chrámů v Japonsku
 Kondóův efekt - podle fyzika Džun Kondó
 akciová společnost Mlékárny Kondó (近藤乳業株式会社 [Kondó Njúgjó-kabušiki-gaiša] ve Fudžisawě

Související články 
 Kondo

Japonská příjmení